Kitāb al-Lumaʿ steht für folgende Werke:

 Kitāb al-Lumaʿ (Abū l-Hasan al-Aschʿarī), siehe Abū l-Hasan al-Aschʿarī #Werke
 Kitāb al-Lumaʿ (Abū Nasr as-Sarrādsch), siehe Abū Nasr as-Sarrādsch #Werke